Оскар за най-добра мъжка роля е категория награди „Оскар“, въведена от Академията за филмово изкуство и наука през 1929 г., с която се отличават актьори, изявили се през изминалата година в главна мъжка роля. Наградата традиционно се връчва от победителката в категорията за най-добра женска роля от предходната година.

Първата церемония по връчване на наградите „Оскар” се провежда през 1929 г., като Емил Янингс получава наградата за ролята си в „Последната заповед” (1928 г.).

В момента номинираните се определят чрез единичен прехвърляем глас от групата на актьорите в АФИН; победителите се избират с мнозинство от всички членове на Академията с право на глас. Гласуването по получените номинации се извършва както с хартиени, така и с онлайн бюлетини, като онлайн гласуването е предпочитаният избор за по-голямата част от членовете на Академията. Гласуването започва в края на декември и всички гласове се изчисляват от одиторската компания PricewaterhouseCoopers. Първите петима актьори с най-много гласове се номинират за наградата и имената им се обявяват в телевизионна пресконференция на живо в средата на януари, след което се провежда финалното онлайн гласуване за избора на победител.

През първите три години от съществуването на наградите актьорите са номинирани като най-добрите в своите категории, като в наградата се посочва цялата им работа през квалификационния период (в някои случаи до три филма). Това се променя на третата церемония, проведена през 1930 г., когато името на всеки победител в актьорските категории е посочено върху наградата само с един филм, въпреки че в бюлетините за номинациите са цитирани по два филма за всички победители. В категорията за най-добра мъжка роля победителят Джордж Арлис е номиниран за ролите си в „Дизраели” и „Зелената богиня”, но отличието му е връчено за „Дизраели”. На следващата година тази система е заменена от сегашната система, в която актьорът е номиниран за конкретно изпълнение в конкретен филм. От деветата церемония, проведена през 1937 г., броят на номинациите в категорията официално е ограничен до пет.

От създаването си наградата е връчена на 83 актьори. Джеймс Дийн остава единственият актьор, който е номиниран посмъртно в тази категория повече от един път. Питър Финч е единственият актьор, получил наградата посмъртно, за „Телевизионна мрежа” (1976 г.). Италианският актьор Роберто Бенини е първият победител с роля на език, различен от английски, за „Животът е прекрасен” (1997 г.). На 29 години Ейдриън Броуди става най-младият актьор, спечелил отличието за „Пианистът“ (2002 г.), а Антъни Хопкинс става най-възрастният победител, на 83 години, за ролята си в „Бащата“ (2020 г).

Победители 

В долните таблици годините са изброени според правилата на Академията и обикновено съответстват на годината на излизане на филма в окръг Лос Анджелис; церемониите винаги се провеждат на следващата година. За първите пет церемонии допустимият период за номинации е обхващал филми, излезли от 1 август до 31 юли. За 6-тата церемония, проведена през 1934 г., допустимият период е бил от 1 август 1932 г. до 31 декември 1933 г. От 7-мата церемония, проведена през 1935 г., до момента периодът, в който филмът трябва да е излязъл, за да е допустим за номинация, е цялата преддходна календарна година от 1 януари до 31 декември.

1928 – 2009 
В тази таблица са посочени победителите по години до 2009 г. включително и филмите, за които са номинирани.

„*“ – отказали се от наградата.

2010-те

2020-те

Aктьори с най-много награди и номинации 

Даниел Дей-Луис е единственият актьор, печелил Оскар за най-добра главна мъжка роля 3 пъти.

По 2 пъти са печелили наградата 8 актьори.

Спенсър Трейси и сър Лорънс Оливие са актьорите с най-много номинации – всеки от тях е номиниран девет пъти, като Трейси печели наградата 2 пъти, а Оливие – веднъж. Трима актьори имат по 8 номинации и още трима по 7.

Питър О'Тул е рекордьор по броя на номинациите без получена награда – 8. Той държи рекорда и за най-дълго време, през което е номиниран – 45 години творческа дейност (1962 – 2006).

Следващият списък съдържа имената на актьорите с повече от 1 Оскар или повече от 4 номинации.

Източници 

Награди на филмовата академия на САЩ